STCC kan syfta på: 

 Scandinavian Touring Car Championship, ett skandinaviskt standardvagnsmästerskap som skapades genom en hopslagning av Swedish Touring Car Championship och Danish Touringcar Championship 2011.
 Scandinavian Touring Car Cup, ett skandinaviskt standardvagnsmästerskap som endast kördes under 2010.
 Swedish Touring Car Championship, ett svenskt standardvagnsmästerskap som kördes mellan 1996 och 2010.